Тю́лина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Тюлина, Ирина Александровна (1922—2020) — советский и российский учёный-механик и историк науки.
 Тюлина, Людмила Николаевна (1897—1991) — советский ботаник, доктор биологических наук.
 Тюлина, Наталья Ивановна (1922—2003) — советский и российский библиограф, библиотековед, доктор педагогических наук.